Jacek Kowalczyk (ur. 1959) – polski dziennikarz
 Jacek Kowalczyk (ur. 1969) – polski samorządowiec i działacz turystyczny
 Jacek Kowalczyk (ur. 1981) – polski piłkarz